Osterider ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Osterider (1924–2019), österreichischer bildender Künstler
 Heide Osterider-Stibor (* 1941), österreichische Malerin